Il singolare del torneo di tennis Internationaux de Strasbourg 2005, facente parte del WTA Tour 2005, ha avuto come vincitrice Anabel Medina Garrigues che ha battuto in finale Marta Domachowska 6-4, 6-3.

Teste di serie

 Nathalie Dechy (semifinali)
 Tatiana Golovin (secondo turno)
 Silvia Farina Elia (primo turno)
 Shinobu Asagoe (primo turno)

 Ai Sugiyama (secondo turno)
 Karolina Šprem (quarti di finale)
 Amy Frazier (secondo turno)
 Paola Suárez (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Internationaux de Strasbourg 2005